Australian Open 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner. Det var den 109. udgave af Australian Open og den første Grand Slam-turnering i 2021. Kampene i hovedturneringen blev afviklet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 8. - 21. februar 2021, mens kvalifikationen afvikledes i perioden 10. - 13. januar i Doha og Dubai.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Daniil Medvedev med 7-5, 6-2, 6-2, og som dermed vandt mesterskabet for tredje år i træk og niende gang i alt. Triumfen var endvidere Djokovic' 18. singletitel på grand slam-niveau. Damesingletitlen gik til Naomi Osaka efter finalesejr over Jennifer Brady på 6-4, 6-3. Osaka vandt titlen for anden gang, og det var hendes fjerde grand slam-titel i karrieren.

Herredoubleturneringen blev vundet af Ivan Dodig og Filip Polášek, som i finalen besejrede de forsvarende mestre, Rajeev Ram og Joe Salisbury, med 6-3, 6-4. Polášek blev dermed den første slovakiske mand, der vandt en grand slam-titel, mens Dodig vandt sin anden grand slam-titel i herredouble. 

I damedoublemesterskabet sejrede det andetseedede par, Elise Mertens og Aryna Sabalenka, som i finalen besejrede tredjeseedede Barbora Krejčíková og Kateřina Siniaková med 6-2, 6-3 på 79 minutter, og som dermed vandt titlen for første gang. Det var karrierens anden grand slam-titel for både Mertens og Sabalenka, der også vandt deres første titel sammen, da de triumferede ved US Open 2019.

Mixed double-titlen blev vundet af sjetteseedede Barbora Krejčíková og Rajeev Ram, som i finalen besejrede det australske wildcard-par Samantha Stosur og Matthew Ebden med 6-1, 6-4 i løbet af 59 minutter. Krejčíková og Ram vandt dermed Australian Open-mesterskabet i mixed double for anden gang som makkere, efter at de havde vundet titlen for første gang i 2019. Krejčíková havde endvidere vundet titlen i 2020 sammen med Nikola Mektić, og hun blev dermed den sjette spiller i mesterskabets historie, der vandt mixed double-titlen tre år i træk, og den første siden Jim Pugh vandt tre titler i træk i 1988, 1989 og 1990.

COVID-19 

Mesterskabet blev afviklet under COVID-19-pandemien, hvilket medførte flere ændringer i forhold til den normale afvikling af turneringen. For at begrænse antallet af indrejsende spillere i Australien, spilledes kun hovedturneringerne i Melbourne, mens kvalifikationsturneringerne var flyttet til tennisanlæg i Mellemøsten, hvor herresinglekvalifikationen afvikledes i Doha, Qatar, mens kvalifikationen i damesinglerækken spilledes i Dubai, Forenede Arabiske Emirater. Desuden afvikledes kvalifikationen flere uger inden starten på hovedturneringen, således at at kvalifikanterne havde tid til at rejse til Australien og afvikle deres obligatoriske 14 dages indrejsekarantæne inden starten på hovedturneringen. Dette var også blandt årsagerne til, at hovedturneringen afvikledes tre uger senere end dens normale termin, og det var derfor første gang i over 100 år, at Australian Open startede i februar. Desuden var afviklingen af juniorrækkerne blevet udskudt til senere på året, således at turneringen kun bestod af de fem seniorrækker og rækkerne i kørestolstennis.

Under COVID-19-pandemien var Australien næsten totalt lukket for indrejse, men myndighederne gjorde en undtagelse for deltagerne i Australian Open 2021. Ca. 1.240 spillere, trænere, officials og mediefolk blev fløjet til Australien i 15 særligt chartrede fly og indlogeret på hoteller, hvor de kunne afvikle deres 14 dages indrejsekarantæne. Spillerne havde dog fået lov til at forlade deres hotelværelse i op til fem timer om dagen for at træne. Denne udgang skulle dog foregå under særlige betingelser, f.eks. skulle spillerne træne med den samme makker hver gang. 

På tre af de fly, der bragte deltagerne til Melbourne, blev en eller flere af passagerne eller besætningsmedlemmerne imidlertid testet positiv for COVID-19 ved ankomsten til Melbourne. På flyet fra Abu Dhabi var det Bianca Andreescus træner, Sylvain Bruneau, der blev konstateret smittet. På flyet fra Los Angeles blev et besætningsmedlem, en medieperson og Lauren Davis' træner, Edward Elliott, testet positive, og på flyet fra Doha blev en enkelt passager testet positiv på vej ind i Australien. Alle passagererne på disse tre fly blev af de lokale sundhedsmyndigheder udpeget som nære kontakter til de smittede personer, og det betød, at de måtte afvikle deres indrejsekarantæne uden mulighed for at forlade deres hotelværelse. Det berørte bl.a.
 24 spillere på flyet fra Los Angeles, herunder Kei Nishikori, Viktorija Azarenka, Sloane Stephens, Lauren Davis, Pablo Cuevas, Artem Sitak, Santiago González og Tennys Sandgren. 
 23 spillere på flyet fra Abu Dhabi, herunder Bianca Andreescu, Angelique Kerber, Svetlana Kuznetsova, Belinda Bencic, Maria Sakkari, Heather Watson, Marta Kostjuk, Paula Badosa, Ons Jabeur, Barbora Krejčíková, Anastasija Pavljutjenkova og Julija Putintseva.
 25 spillere på flyet fra Doha, der bl.a. medtog kvalifikanter og potentielle lucky losere fra herresinglekvalifikationen, herunder Carlos Alcaraz, Kimmer Coppejans, Sergij Stakhovskij, Elias Ymer, Taro Daniel og Mikael Torpegaard.

Ti af personerne i indrejsekarantæne, heraf fire spillere, blev testet positiv for COVID-19 i løbet af karatænens første syv dage. Paula Badosa var den eneste spiller, der offentliggjorde sin positive test.

I forvejen havde Madison Keys meldt afbud, fordi hun også var blevet testet positiv for COVID-19. Kort før afrejsen til Australien blev Andy Murray også testet positiv. Den tidligere finalist, der ellers var blevet tildelt et wildcard til herresingleturneringen, blev derfor nødt til at melde afbud, fordi han efter sin raskmelding ikke kunne nå at rejse til Melbourne og afvikle karantæne, inden turneringen startede.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Australian Open 2021 androg A$ 71.500.000, hvilket var en stigning på A$ 500.000 i forhold til året før, og præmierne i mesterskabsrækkerne fordelte sig som vist nedenfor.

Der var endvidere afsat A$ ?.???.??? til pengepræmier i rækkerne for kørestolstennis og til per diem-udbetalinger.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 

 Australian Open

Noter 

 
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021